Премия AVN лучшей иностранной исполнительнице года (, до сентября 2021 года — Female Foreign Performer of the Year) — награда в области порноиндустрии, ежегодно вручаемая компанией AVN в январе в Лас-Вегасе, штат Невада на церемонии AVN Awards. Награда вручается лучшей иностранной исполнительнице, начиная с 2003 года. Француженки Кацуни и Анисса Кейт, а также чешка Литтл Каприс становились лауреатами этой премии по три раза каждая. Также, венгерка Алеска Даймонд и полька Миша Кросс получили по две награды каждая.

Последней на январь 2023 года обладательницей данной награды является чешская актриса Литтл Каприс.

Лауреаты и номинанты

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  

AVN Awards
Списки актрис
Награды, появившиеся в 2003 году